Adalvard kan syfta på:
Adalvard den äldre, biskop i Skara år 1060–1064
Adalvard den yngre, biskop i Sigtuna 1060 och i Skara under perioden ca 1066–1068